Etchegaray es un apellido vasco y puede hacer referencia a:

Alberto Etchegaray Aubry, político chileno.
Alberto Etchegaray de la Cerda, político chileno, hijo del anterior.
Etchegaray, pelotari francés.
Philippe Etchegaray, jugador de rugby francés.
Roger Etchegaray, cardenal francés.